Интер (футбольный клуб):
* «Интернационале» — краткое название «Интер» — итальянский футбольный клуб из Милана.
 «Интернасьонал» — краткое название «Интер» — бразильский футбольный клуб из Порту-Алегри.
 «Интернасьонал Лимейра», либо «Интер Лимейра» — бразильский футбольный клуб из Лимейры (штат Сан-Паулу).
 «Интернасьонал», либо «Интер Лажис» — бразильский футбольный клуб из Лажиса (штат Санта-Катарина).
 «Интер» — азербайджанский футбольный клуб из Баку, ныне называется «Кешля».
 «Интер» — бывший украинский футбольный клуб из Боярки (Киевская область).
 «Интер» — словацкий футбольный клуб из Братиславы.
 «Интер» — хорватский футбольный клуб из Запрешича.
 «Интер» — финский футбольный клуб из Турку.
 «Интер» — российский футбольный клуб из Черкесска.
 «Интер» — андоррский футбольный клуб из Эскальдеса.
  — итальянский футбольный клуб из Неаполя.
  — итальянский футбольный клуб из Турина.
 «Интер Майами» — американский футбольный клуб.

См. также 
 Интер (мини-футбольный клуб)
 Интер Арена
 ИнтерЛенПром (женский футбольный клуб)
  — литовский футбольный клуб из Висагинаса.
 «Интерсконто» — название латвийского футбольного клуба «Сконто-2» из Риги в 1994 году.